— японская фамилия. Известные носители:
 Такаги, Кадзумити (род. 1980) — японский футболист.
 Такаги, Михо (род. 1994) — японская конькобежка, чемпионка мира в командной гонке (2015), двукратный призёр чемпионата мира.
 Такаги, Нана (род. 1992) — японская конькобежка, чемпионка мира в командной гонке (2015).
 Такаги, Рэйко (род. 1973) — японская сэйю.
 Такаги, Рэни (род. 1993) — японская певица, участница гёрл-группы Momoiro Clover Z.
 Такаги, Синго (род. 1982) — японский рестлер.
 Такаги, Такэо (1892—1944) — японский адмирал.
 Такаги, Такуя (род. 1967) — японский футболист.
 Такаги, Тораносукэ (род. 1974) — японский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Такаги, Тэйдзи (1875—1960) — японский математик.

См. также
 Teasing Master Takagi-san — японская манга авторства Соитиро Ямамото и снятый по ней аниме-сериал.